Gt може да се отнася за:
 Gran Turismo – високоскоростен автомобил, създаден за пътуване на големи разстояния.
 Gran Turismo (албум) – четвърти студиен албум на шведската група The Cardigans.
 .gt – Интернет домейн от първо ниво за Гватемала.
 Google Talk – Instant messaging услуга за текстова и гласова комуникация.
 гигатон (Gt) – мерна единица за Маса, равняваща се на 109 тона
 гигатесла (GT) – единица за измерване на плътността на магнитното поле, равняваща се на 109 T.
 FIA GT
 Форд GT – няколко модела спортни автомобили